Ю́ношеская сбо́рная СССР по футбо́лу — футбольная сборная СССР из игроков младшей возрастной категории.

Существовали следующие юношеские сборные:
 Сборная СССР по футболу (до 16 лет)
 Сборная СССР по футболу (до 19 лет)